Eugenia Bonino (1935-), mannequin et actrice italienne ;
 Emma Bonino (1948-), femme politique italienne ;
 Luigi Bonino (1949-), danseur de ballet et acteur italien, assistant de choréographe Roland Petit.

Voir aussi :
Bonino da Campione (1325-1397), sculpteur et architecte lombard du .

Patronyme italien